Вегас-дель-Алагон ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Муниципалитеты 

Районы Касереса